Па́юсти () — посёлок в волости Винни уезда Ляэне-Вирумаа, Эстония. Административный центр волости Винни.

География 
Расположен в 5,5 километрах к югу от уездного центра — города Раквере. Высота над уровнем моря — 109 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в посёлке проживали 658 человек, из них 628 (95,4 %) — эстонцы.

Численность населения посёлка Паюсти:

История 
В «Документах Ливонских мыз» (, LGU) 1405 года есть упоминание о поселении Payus, однако правильнее считать, что это относится к Паюсти в Вирумаа, так же, как это делает .

В 1537 году упомянут Pajus, в 1726 году — Pajust .

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, населённый пункт обозначен как Паюсти.

До 1970 года Паюсти была деревней, в 1970-х годах — поселением, в 1977 году оно получило статус посёлка.

Сельская школа была открыта в 1842 году, закончила деятельность в 1988 году в связи с открытием гимназии Винни-Паюсти. В настоящее время школьное здание находится в частной собственности.

В советское время Паюсти был центром колхоза имени Эдуарда Вильде.

Инфраструктура 
В посёлке работают детский сад «Тырутынн» (Tõrutõnn) (открыт в 1972 году, в 2012 году его посещали 62 ребёнка, всего по состоянию на 30.09.2012 в посёлке насчитывалось 88 детей дошкольного возраста), клуб и общественный интернет-пункт.

Есть центральное водоснабжение и канализация (реконструкция осуществлена в 2013 году); пять систем уличного освещения, находящихся во владении волости; в квартирных домах и общественных зданиях — система центрального отопления; центральное газоснабжение, в некоторых домах — локальное газовое отопление. Составлена детальная планировка для строительства новых зданий.

В посёлке установлена открытая певческая сцена. В клубе проводятся уездные стихотворные дни.

Достопримечательности 
 На территории посёлка находится часть дубравы Винни-Паюсти — самой старой и самой большой дубравы в Эстонии. Возраст дубравы — 300—400 лет, возраст нынешних дубов — 250—270 лет, обхват самого крупного дерева достигает 320 сантиметров.
 Природный парк Винни-Паюсти относится к сети охранных участков Natura 2000, его площадь составляет 92,7 га.
 Ко дню 100-летия со дня рождения Эдуарда Вильде (1965 год) перед колхозным клубом был открыт памятник ему (скульптор , архитектор Ильмар Борк). Аугусту Вомму также принадлежит авторство барельефа председателю колхоза Аугусту Лепасаару (August Lepasaar) перед зданием бывшей колхозной конторы.
 В 1965 году по инициативе колхозного литературного кружка была учреждена ежегодная литературная премия Э. Вильде за лучшее произведение, рассказывающее о сельской жизни. Лауреатами этой премии были , Хандо Руннель, Матс Траат, , , Эуген Раннет, Эме Беэкман и др. В поселковой части дубравы Винни-Паюсти в 2014 году, к 50-летию премии Э. Вильде, была заложена дубрава лауреатов этой премии.

Программа защиты эстонской архитектуры 20-ого столетия 
По инициативе Министерства культуры Эстонии, Департамента охраны памятников старины, Эстонской академии художеств и Музея архитектуры Эстонии в период с 2008 по 2013 год в рамках программы «Архитектура XX века» была составлена база данных самых ценных архитектурных произведений Эстонии XX века. В ней содержится информация о зданиях и сооружениях, построенных в 1870—1991 годы, которые предложено рассматривать как часть архитектурного наследия Эстонии и исходя из этого или охранять на государственном уровне, или взять на учёт. В этой базе данных есть объекты, расположенные в посёлке Паюсти:

— контора-клуб бывшего колхоза имени Эдуарда Вильде, Тартуское шоссе 11, 1960-е годы, архитектор И. Борк, используется, состояние хорошее;

— жилые дома, Тартуское шоссе 15, 17, 19, 21, 23, 1960-е годы, архитекторы , , используются, состояние хорошее.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии